Sirani es un apellido italiano, y puede referirse a diferentes personas:

 Anna Maria Sirani (1645–1715),  pintora italiana
 Elisabetta Sirani (1638–1665),  pintora italiana
 Giovanni Andrea Sirani (1610–1670),  pintor italiano